Hundham ist der Ortsname von

 Hundham (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Hundham (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Hundham (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hundham (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hundham (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Hundsham
 Hontheim
 Hundheim
 Hundsheim